I detentori del titolo erano Leander Paes e Radek Štěpánek ma sono stati battuti al primo turno da Kevin Anderson e Jonathan Erlich.

Bob e Mike Bryan hanno sconfitto in finale Robin Haase e Igor Sijsling per 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
 Leander Paes /  Radek Štěpánek (primo turno)
 Marcel Granollers /  Marc López (semifinale)
 Maks Mirny /  Horia Tecău (secondo turno)
 Mahesh Bhupathi /  Daniel Nestor (terzo turno)
 Jean-Julien Rojer /  Aisam-ul-Haq Qureshi (terzo turno)
 Robert Lindstedt /  Nenad Zimonjić (secondo turno)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)

  Alexander Peya /  Bruno Soares (secondo turno) 
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (primo turno) 
  David Marrero /  Fernando Verdasco (quarti di finale) 
  Rohan Bopanna /  Rajeev Ram (secondo turno) 
  Santiago González /  Scott Lipsky (primo turno) 
  Julian Knowle /  Filip Polášek (primo turno) 
  František Čermák /  Michal Mertiňák (primo turno) 
  Jonathan Marray /  André Sá (secondo turno)

Wildcard 

  James Duckworth /  Chris Guccione (primo turno)
  Samuel Groth /  Matt Reid (secondo turno)
  Alex Bolt /  Greg Jones (secondo turno)
  John Peers /  John-Patrick Smith (secondo turno)

  Danai Udomchoke /  Wang Yeu-tzuoo (primo turno) 
  Minos Kokkinakis /  Andrew Harris (primo turno) 
  Matthew Barton /  John Millman (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2013
ATP World Tour 2013